Дедам има више значења:
 Дедам (Масачусетс)
 Дедам (Ајова)